Катраниде I (, IX век) — первая царица Армянского царства Багратидов, представительница рода Багратуни. Была женой первого Багратидского царя Ашота Великого (885—890). Катраниде известна поставленным ей хачкаром (879), находящимся в Гарни (Армения).

Мало известно о предках царицы. Но имена детей и внуков сохранились.

У них были 4 сына и 3 дочери:

Семья

Примечания

Литература 
 Cyril Tumanoff, Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l’Histoire de la Caucasie Chrétienne (Arménie-Géorgie-Albanie)
 Армянская советская энциклопедия
 René Grousset, Histoire de l’Arménie 
 Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs

Царицы Армении
Багратиды
Супруги правителей IX века